Mehrere Schiffe der Royal Navy wurden HMS Barossa oder HMS Barrosa nach der Schlacht von Barrosa in den napoleonischen Kriegen auf der iberischen Halbinsel benannt:

 Die HMS Barossa (1860) war eine Korvette der Barossa-Klasse, die 1860 vom Stapel lief.
 Die HMS Barrosa (D68) war ein Zerstörer der Battle-Klasse, der 1945 vom Stapel lief und 1968 verschrottet wurde.

Barossa
Barossa